Ю́билейный проспе́кт:
 Юбилейный проспект — проспект в Запорожье.
 Юбилейный проспект — проспект в Каменском.
 Юбилейный проспект — проспект в Реутове.
 Юбилейный проспект — проспект в Харькове.
 Юбилейный проспект — проспект в Химках.